Perrache – dzielnica Lyonu
 Perrache – stacja metra w Lyonie

Zobacz też 
 Gare de Lyon-Perrache